Премьер-министр Нигера — глава правительства Нигера, назначаемый президентом.

Список глав правительства Нигера 

Политики Нигера
Нигер
Списки:Нигер